Castello dei conti di Modica – castello di epoca medievale situato nel centro della città di Alcamo
Castello dei Ventimiglia  (o castello di Bonifato) – castello del XIV secolo della famiglia dei Ventimiglia situato sulla cima del Monte Bonifato presso la città di Alcamo
Castello di Calatubo – fortezza che sorge nei dintorni di Alcamo, oggi in rovina